Sapunow ist der Familienname folgender Personen:

 Danylo Sapunow (* 1982), ukrainischer Profi-Triathlet
 Gennadi Andrejewitsch Sapunow (* 1938), sowjetischer Ringer und Trainer
 Jewgeni Nikolajewitsch Sapunow (1887–1917), russischer Revolutionär
 Nikolai Nikolajewitsch Sapunow (1880–1912), russischer Maler